Северокавказская языковая семья (список) — список лингвонимов северокавказской языковой семьи.

Таксоны верхних уровней 
Реестр таксонов верхнего уровня северокавказской языковой семьи согласно лингвисту Ю. Б. Корякову. Указан буквенно-цифровой индекс для общепризнанных лингвонимов (например, для центральной и южной нахско-дагестанской подветвей индекса нет — они необщепризнанны) и известный процент совпадений по списку Сводеша. Назавания таксонов размещены в таблице в порядке распространения на Северном Кавказе с СЗ на ЮВ.

Абхазо-адыгская подсемья

Адыгская ветвь

Абхазо-абазинская ветвь 
Абхазо-абазинская ветвь языков (также используется термин кластер) является общепризнанным русскоязычным словарным названием и имеет 94 % совпадений по списку Сводеша, экзонимы: английские — abkhaz-abaza, abkhazo-abazin, wider abaza, wider abkhaz; турецкие — abhaz-abaza, abaza (собир.). Ветвь включает 2-а отдельных идиома (наречия) — абазинское и абхазское. В 1860-х годах, особенно в последние годы Кавказской войны, произошло массовое мухаджирство в Османскую империю среди народов и народностей Северного Кавказа, в том числе и носителей абхазо-абазинских языков, что значительно изменило этно-лингвистическую карту региона. В Советский период из абхазо-абазинской ветви было выделено два отдельных языка — абазинский и абхазский. Согласно лингвисту Ю. Б. Корякову, генетические отношения между диалектами абхазо-абазинской ветви не соответствует делению на эти два языка, наиболее далек от остальных тапантский диалект, остальные делятся на континуум из ашхарского и собственно абхазского.

На начало XXI века число говорящих на языках абхазо-абазинской ветви, как на первом родном языке — около 140 000 человек, всего численность абхазов и абазинов — 170 000 человек; основные страны проживания — Абхазия, Грузия и РФ (48 000, 2002). Отдельная статистика по носителям абхазо-абазинских языков имеется только в постсоветских государствах. Некоторые данные есть по Турции — основному региону переселения абазинов и абхазов: в 1965 году здесь на языках, наречиях или говорах абхазо-абазинской ветви, как первом родном языке, говорило 4 563 человек, как второй язык использовало ещё 7 863 человек; в 1993 году абхазо-абазинская диаспора насчитывала 35 000 человек (илы Болу, Бурса, Кайсери, Сакарья, Самсун, Сивас и другие). Известно о небольшом числе носителей абхазо-абазинских языков в странах Западного мира из недавно переехавших: в Германии — 80 человек, в США — 15 человек.

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 

Списки языков
Языки России